Csodatévő Szent Gergely (213 k.–270 k.) püspök
 Náregi Szent Gergely (945/50–1003) örmény szerzetes
 Nazianzi Szent Gergely (329–389) püspök, egyházatya
 Nüsszai Szent Gergely (335?–394 u.) püspök, egyházatya
 Palamasz Szent Gergely (1296–1359) Áthosz-hegyi szerzetes, később szaloníki érsek
 I. Gergely pápa, Nagy Szent Gergely (540–604)
 II. Gergely pápa (669–731)
 III. Gergely pápa (kb. 690–741)
 VII. Gergely pápa (kb. 1020–1085)
 Tours-i Szent Gergely (538–594) püspök
 Világosító Szent Gergely (257–331) püspök, Örményország apostola

Jegyzetek